

Patronymes 
 Pierre Mardaga, éditeur belge
 Jérôme Mardaga dit « Jeronimo », chanteur belge

Autres 
 Mardaga, entreprise d'éditions belge fondée par Pierre Mardaga
 Mardaga, commune du Burkina Faso